Йорверт:

 Йорверт Долгоболезненный
 Йорверт ап Оуайн (Лорд Гвинллуга)